Дом архитекторов: 

 Дом архитекторов — творческий клуб работников архитектуры и строительства.
 Дом архитекторов — жилой дом в Москве на Ростовской набережной, построенный по проекту А. В. Щусева.

См. также 
 Дом архитектора